Герцогство Берг (початково Графство) (, ) — держава, що входила до складу Священної Римської імперії і знаходилася в Рейнській області. Резиденцією герцога був замок Шваненбург у місті Клеве, а також замок Монтерберг неподалік від Калькара. Існувало в 1101–1815 роках.

Середньовіччя 
Династія графів Берга сформувалася в 1101 році, будучи молодшої лінією династії Еццоненів, що вели родовід з часів Лотарингського королівства. У XII столітті вони стали найпотужнішими володарями в Нижньорейнсьому регіоні. У 1160 році територія графства була розділена на 2 частини, одна з яких згодом стала графством Марк, але вона повернулася правителям Берга в 16 столітті.

У 1280 граф переніс столицю з Замку Бург у Дюссельдорф.

Графство Юліх об'єдналося з Бергом в 1348 році, і в 1356 році імператор дарував графу Берга титул герцога Юліх-Берг.

У 1509 році герцог Клеве Йоганн III одружився з Марією Юліх-Бергською, дочкою і спадкоємицею герцога Юліх-Бергського Вільгельма. У 1511 році, після смерті Вільгельма, його дочка отримала владу над Юліх, Бергом і Равенсбургом. Таким чином в 1521 році, під владою Йоганна опинилась територія нинішньої федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, за винятком архієпископства Кельна і єпископства Мюнстера.

Джерела 
 Історична мапа Північного Рейн-Вестфалію 1789 року

Посилання 

Держави Священної Римської імперії
Держави і території, засновані 1101
Держави і території, зникли 1815
Нижньорейнсько-Вестфальський округ